Фальбах ():

 Фальбах — коммуна в Австрии.
 Фальбах (река) — река в Германии.